Tritó (satèl·lit), satèl·lit més gran del planeta Neptú
 Tritó (mitologia), déu del mar en la mitologia grega
 Tritó (amfibi), amfibis urodels